Valeriana (lateinisch) bezeichnet:

 die Pflanzengattung der Baldriane
 ursprünglich die Pflanzenart Echter Baldrian
 Valeriana (Moesia), in der Antike ein Ort in der römischen Provinz Moesia inferior (Niedermösien), am Donauufer östlich von Ostrow in der Gemeinde Oryahovo in Bulgarien